Rogge – canali artificiali di portata moderata, provenienti generalmente da un corso d'acqua più ampio
 Bernhard Rogge – ammiraglio tedesco
 Jacques Rogge – dirigente sportivo
 Rudolf Klein-Rogge – attore tedesco